Eudemus kan zijn:

 Eudemus van Rhodos, een Griekse filosoof uit de 4e eeuw v.Chr., die wordt beschouwd als de eerste wetenschapshistoricus;
 Eudemus (diadoch), een Griekse krijgsheer en generaal onder Alexander III de Grote, die een satrapie in de tegenwoordige Punjab bestuurde.